Pseudothyrium är ett släkte av svampar. Pseudothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudothyrium